Амстердам има више значења:
 Амстердам
 Амстердам (Монтана)
 Амстердам (Њујорк)
 Амстердам (Мисури)
 Амстердам (Охајо)